Лигат ХаАль 2014/15 (, Ligat HaAl, Суперлига) — 16-й сезон израильской Суперлиги и 77-й сезон высшего дивизиона израильского футбола. Титул смог защитить клуб «Маккаби» из Тель-Авива.

Регламент

Два этапа 
Чемпионат проводился в два этапа.

На первом этапе 14 команд сыграли традиционный двухкруговой турнир из 26 туров (каждая команда проведёт по два матча с каждой из остальных команд — один дома и один в гостях).

На втором этапе команды разделились на две группы. Первые шесть клубов по итогам первого этапа сыграли между собой в два круга, разыграв места с 1-го по 6-е. Остальные восемь клубов сыграли между собой однокруговой турнир, разыграв места с 7-го по 14-е. При этом очки, набранные командами на первом этапе, сохранялись. Команды, занявшие по итогам второго этапа 13-е и 14-е места, вылетели в Первую лигу.

Участие лучших команд в еврокубках 
По состоянию на начало чемпионата квота Израиля на участие в еврокубках была следующей:

Кроме этого, в Лигу Европы УЕФА попадает обладатель Кубка Израиля, начинающий соревнования с 3-го квалификационного раунда. Если Кубок Израиля выигрывает команда, занявшая в чемпионате 2-е или 3-е место, то с 3-го раунда в Лиге Европы будет стартовать она, а её место во 2-м раунде занимает команда, занявшая в чемпионате 4-е место. Если же Кубок выиграет чемпион Израиля, то квота Израиля в еврокубках будет выглядеть следующим образом:

Участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Клубы и стадионы

Тренеры, капитаны, поставщики формы и спонсоры

Турнирная таблица 

|- style="background-color:#AAAAAA; line-height:3pt;"
||||||||||||||||||||||

Потуровая таблица

1-26 туры

Плей-офф за звание чемпиона и места в еврокубках 

Поскольку Кубок Израиля 2014/2015 выиграл чемпион Израиля Маккаби Тель-Авив, обыгравший в финальном матче клуб Хапоэль Беэр-Шева 6:2, то занявший 4-е место клуб Бейтар будет стартовать в Лиге Европы 2015/2016.

Плей-офф за право остаться в Суперлиге 

Клубы Хапоэль Петах-Тиква (13-е место) и Ашдод (14-е место) покидают Суперлигу. На их место приходят клубы Бней Иегуда (1-е место в Первой лиге) и Хапоэль Кфар-Сава (2-е место в Первой лиге).

Результаты

Первый этап

Плей-офф за звание чемпиона и места в еврокубках

Плей-офф за право остаться в Суперлиге

Еврокубковая квота Израиля в сезоне 2015/2016

Бомбардиры

Ссылки 
 Федерация футбола Израиля
 Статистика лиги на soccerway.com
 Статистика лиги на rsssf.com

 

Израиль
2014/2015